Vinn bezeichnet:

 Vinn (Heinsberg), Weiler in der Stadt Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Vinn (Moers), Ortsteil von Moers, Nordrhein-Westfalen

 Olev Vinn (* 1971), estnischer Paläontologe und Geologe